Cruzeiro do Oeste kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cruzeiro do Oeste (ort), Paraná, 
 Cruzeiro do Oeste (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar